Фернандо Ріксен (нід. Fernando Ricksen, нар. 27 липня 1976, Герлен, Нідерланди) — колишній нідерландський футболіст.
 Люсіль Ріксен, Люстль Ріксен (англ. Lucille Ricksen; 22 серпня 1909 Чикаго, Іллінойс, США — 13 березня 1925) Лос-Анджелес, Каліфорнія, США — американська кіноактриса.